Miejscowości w USA:
 Brookhaven – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Lincoln
 Brookhaven – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie DeKalb
 Brookhaven – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Brookhaven – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Brookhaven – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Brookhaven – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Monongalia
Gminy w USA:
 Brookhaven (ang. Brookhaven Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk